Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось c 16 по 22 апреля в группе А в южноафриканском городе Кейптаун.

Регламент 
По итогам турнира в группе А команда, занявшая первое место, получит право играть в группе В второго дивизиона чемпионата мира 2019 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в квалификационный турнир.

Итоги 
   вышла в группу В второго дивизиона 2019 года.
   перешёл в квалификационный турнир третьего дивизиона 2019 года.

Определения места проведения 
Места проведения турнира были определены на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в Кёльне во время чемпионата мира 2017 года.
С южноафриканским Кейптауном конкурировали болгарская София, турецкий Стамбул и тайваньский Тайбэй.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 6 национальных команд — четыре из Азии, одна из Европы и одна из Африки. Сборная Турции вылетела из группы В второго дивизиона, остальные — с прошлогоднего турнира третьего дивизиона.

Судьи

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 

Хоккей
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в ЮАР